Ниже приведен список почётных граждан Запорожья.

Почётные граждане

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

З